Demi-sel est un fromage du pays de Bray.
 Demi-sel qualifie un beurre légèrement salé. Le beurre demi-sel comporte de 0,5 à 3 % de sel ;
 L’expression s’emploie aussi à propos d’aliments conservés dans le sel et dessalés partiellement par rinçage ou par trempage avant préparation.  Deux exemples en sont le « petit salé », ou le bœuf salé, nommé corned beef dans les pays anglophones ;
 Par dérision, dans le milieu, on nomme « demi-sel » un truand de peu d’envergure.